RTV puede referirse a:

Radiotelevisión 
 RTV Pink, canal de televisión nacional de Serbia.
 Radiotelevizija Slovenija (Radiotelevisión Eslovena), ente público de radio y televisión de Eslovenia.
 San Marino RTV, concesionaria pública del servicio radiotelevisivo estatal de la República de San Marino.
 Nueve RTV (Nueve Radiotelevisión), empresa de radio y televisión de la provincia de Las Palmas, España.
 Radio-Televizija Vojvodine, organización pública de radio y televisión de la provincia serbia de Voivodina.
 Radio y Televisión de Andalucía, ente público de comunicaciones de carácter autonómico de Andalucía, España.
 Radio Televisión de Ceuta, televisión pública de Ceuta, España.
 Radio Televisión Yugoslava, público de radiodifusión de la República Federal Socialista de Yugoslavia, hasta su desaparición en 1992.
 RTV, un canal de televisión por cable uruguayo propiedad del diario montevideano La República.

Otros usos 
 RTV 1879 Basel, equipo de balonmano de la localidad suiza de Basilea.

Siglas